

Toponymie 
En toponymie française, « le bout du monde » désigne un lieu difficile d'accès et éloigné des endroits habituellement fréquentés.

Lieux-dits en France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ain :
 Le Bout du Monde, Saint-Nizier-le-Bouchoux

 Allier :
 Le Bout du Monde, Saint-Léon
 Le Bout du Monde, Serbannes

 Cantal :
 Le Bout du Monde, Saint-Georges

 Haute-Savoie :
 Le Bout du Monde, cirque naturel de type glaciaire situé dans le massif du Giffre, dans les Alpes, à Sixt-Fer-à-Cheval

 Isère :
 Le Bout du Monde, Allevard
 Le Bout du Monde, Le Bourg-d'Oisans

 Loire :
 Le Bout du Monde, Belmont-de-la-Loire
 Le Bout du Monde, Feurs

 Puy-de-Dôme :
 Le Bout du Monde, Châteauneuf-les-Bains
 Le Bout du Monde, Thiers

 Rhône :
 Le Bout du Monde, Le Perréon

 Savoie :
 Le Bout du Monde, Saint-Jean-d'Arvey

Bourgogne-Franche-Comté 
 Yonne :
 Le Bout du Monde, Fouchères

 Doubs :
 Le Bout du Monde, Beure

Bretagne 
 Ille-et-Vilaine :
 Le Bout du Monde, Saint-Grégoire

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Le Bout du Monde, Quincy

 Indre :
 Le Bout du Monde, Villedieu-sur-Indre

 Loir-et-Cher :
 Le Bout du Monde, La Ferté-Saint-Cyr

 Loiret :
 Le Bout du Monde, Bouzonville-aux-Bois

Grand Est 
 Vosges :
 Bout du Monde, Mortagne

Hauts-de-France 
 Nord :
 Bout du Monde, Fontaine-au-Bois
 Le Bout du Monde, Deûlémont

 Pas-de-Calais :
 Le Bout du Monde, Berneville
 Le Bout du Monde, Bournonville
 Le Bout du Monde, La Couture
 Le Bout du Monde, Étaing
 Le Bout du Monde, Fleury

 Aisne :
 Le Bout du Monde, Guivry
 Le Bout du Monde, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
 Le Bout du Monde, Quincy-sous-le-Mont
 Le Bout du Monde, Rogny

 Oise :
 Le Bout du Monde, Lannoy-Cuillère

 Somme :
 Le Bout du Monde, Buigny-Saint-Maclou
 Le Bout du Monde, Nibas

Île-de-France 
 Essonne :
 Le Bout du Monde, Breuillet

 Paris
 La rue du Bout-du-Monde, ancien nom (jusqu’en 1807) d’une voie parisienne

 Seine-et-Marne :
 Le Bout du Monde, Saint-Germain-sur-Morin
 Le Bout du Monde, Villeneuve-Saint-Denis

 Yvelines :
 Le Bout du Monde, Épône

Normandie 
 Seine-Maritime :
 Le Bout du Monde, Smermesnil

Nouvelle-Aquitaine 
 Dordogne :
 Le Bout du Monde, Issigeac
 Le Bout du Monde, Trélissac

 Vienne :
 Le Bout du Monde, Chenevelles
 Le Bout du Monde, Magné

Occitanie 
 Aude :
 Le Bout du Monde, Verdun-en-Lauragais

 Hérault :
 Le Bout du Monde, Villespassans

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Le Bout du Monde, Mauves-sur-Loire

 Maine-et-Loire :
 Le Bout du Monde, Marcé

 Sarthe :
 Le Bout du Monde, La Suze-sur-Sarthe

Cirques 
En France :
 Le cirque du Bout du Monde, reculée de Vauchignon, Côte-d'Or
 Le Bout du Monde, près de Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie
 Le cirque du Bout du Monde, enceinte naturelle à parois abruptes de Saint-Étienne-de-Gourgas, Hérault
 Le cirque du Bout du Monde, ou cirque de l'Infernet, à Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault (c'est ainsi que les Sauta Rocs, habitants de Saint-Guilhem-le-Désert parlent du Cirque de l'Infernet).

Phares 
  : 
 Le phare du bout du monde, sur l'île des États en Argentine
 Le phare du bout du monde, La Rochelle, France ; réplique de l'original argentin, érigé à la pointe des Minimes et inauguré le

Expressions toponymiques dans le monde 
De nombreux endroits dans le monde sont nommés en référence au bout, à l'extrémité ou à la fin de la terre ou du monde :
 Acre, état oublié du Brésil
 End of the World Turn (« courbe de la fin du monde »), falaises le long d'une courbe de l'Elk River, Virginie-Occidentale, États-Unis
 , du latin  (« fin de la terre ») : cap Finisterre (Cabo Finisterre en castillan, Cabo Fisterra en galicien), point le plus occidental d'Espagne métropolitaine situé en Galice ; etc.
 , (« fin de la terre ») : Land's End (Penn an Wlas en cornique), promontoire de Penwith, Cornouailles, Angleterre : etc. 
 Le Jardin au Bout du Monde, archipel de 300 îles et îlots créé par la mise en eau du réservoir de Caniapiscau, dans le nord du Québec entre 1981 et 
 Verdens ende (« fin du monde »), lieu à l'extrémité sud de l'île de Tjøme, Norvège
  (« fin du monde ») : parc d'État de Worlds End (Worlds End State Park), parc de Pennsylvanie, comté de Sullivan, États-Unis ; etc.
  (Yemal, « extrémité du monde » en nénètse) : péninsule de Yamal, péninsule de Sibérie, Russie

Titres d'œuvres

Bande dessinée 
 Au bout des mondes, album de la série de bande dessinée anglo-américaine Sandman scénarisé par Neil Gaiman (1993).
 Balade au bout du monde, série de bande dessinée de Pierre Makyo et Laurent Vicomte (1982-2012).
 Le Bébé du bout du monde, album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Greg (1988).
 Le Phalanstère du bout du monde, album de bande dessinée d'Éric Corbeyran et  Amaury Bouillez (2001).

Cinéma 
 Au bout du monde à gauche (en hébreu סוף העולם שמאלה Sof Ha'Olam Smola),  film franco-israélien d'Avi Nesher (2004).
 Cerf-volant du bout du monde, film franco-chinois de Roger Pigaut (1958).
 L'Île du bout du monde,  film français d'Edmond T. Gréville (1959).
 La Femme du bout du monde, film français de  Jean Epstein (1937).
 La Maison au bout du monde (A Home at the End of the World), film américain de Michael Mayer (2004).
 La Montagne du bout du monde, court métrage français (1953).
 Le Phare du bout du monde (film) (The Light at the Edge of the World), film américain de Kevin Billington, adapté du roman de Jules Verne (1971).
 Les Aventuriers du bout du monde (High Road to China), film américain et yougoslave de Brian G. Hutton (1983).
 Maria du bout du monde, film français de Jean Stelli (1951).
 Rencontres au bout du monde (Encounters at the End of the World), film documentaire américain sur l'Antartique (2007).
 Vaiana : La Légende du bout du monde, film d'animation Disney (2016).
 Voyage au bout du monde, film documentaire français de Jacques-Yves Cousteau (1976).

Littérature 
 Bouts du monde, revue de carnets de voyage (2008).
 Chroniques du bout du monde (The Edge Chronicles), série de livres de Paul Stewart, illustrés par Chris Riddell. 
 Et nous irons au bout du monde, roman de Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand (1979).
 La Sente étroite du Bout-du-Monde (奥の細道 / おくのほそ道, Oku no hosomichi), œuvre du poète japonais Matsuo Bashō (1644-1694).
 Laure du bout du monde, roman de Pierre Magnan (2006).
 Le Phare du bout du monde (roman), roman de Jules Verne (1905).
 Les Ingénieurs du bout du monde, roman de Jan Guillou (2011).
 Les Terres du bout du monde (Terras do sem fin), roman brésilien de Jorge Amado (1943).

Musique 
 Agapanthe, le pays du bout du monde, opéra-rock français de Claude Marty (1995).
 L'Autre Bout du monde, album d'Emily Loizeau (2006).

Télévision 
 Coup de foudre au bout du monde (Stürme in Afrika), téléfilm allemand de Dennis Satin (2009).
 Les Défis du bout du Monde, aventure sportive et humaine diffusée sur France 4 (2007). 
 Les Jumeaux du bout du monde, série télévisée d'animation franco-australienne de Jean Chalopin (1991).
 Pékin Express : La Route du bout du monde, 5e édition de Pékin Express diffusée sur M6 (2009).
 Seuls au bout du monde, mini-série américaine de Charles Beeson, adaptation du Robinson suisse de Johann David Wyss (2002).

Autres 
 Aventure du Bout du Monde, association française de passionnés de voyages (1988). 
 Festival du bout du monde, festival de musiques du monde se déroulant sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère (2000).
 Programmations du Festival du bout du monde
 Marathon du bout du monde, marathon qui relie la pointe du Raz à Douarnenez (2006).
 Musée du Bout du Monde, musée d'Ushuaïa (1979).
 Train du bout du monde (en espagnol : Tren del Fin del Mundo), ligne ferroviaire qui relie la ville d'Ushuaïa au parc national Tierra del Fuego.

Voir aussi 
  
 
 
 
 
 

 Fin du monde, pour l'aspect eschatologique

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de monument